Verschueren (orgelbouwers), Nederlands geslacht van orgelbouwers uit het Limburgse Heythuysen
Jozef Verschueren S.J., Vlaams jezuïet en leraar aan het Sint-Jan Berchmanscollege, vooral bekend dankzij zijn Modern Woordenboek (1e uitgave 1929)
Michel Verschueren (1931 - 2022)